Elmwood Township (Missouri)
Elmwood Township (Illinois)